Amerikai Egyesült Államok
 Foss (Oklahoma)
 Foss (Oregon)
 Egyesült Királyság
 Foss, folyó North Yorkshire-ban